Rosen steht für:
 Rosen, Pflanzengattung
 Rosen (Adelsgeschlecht)
 Rosen (Name) – zu Namensträgern siehe dort

Rosen ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Rogożany in der Woiwodschaft Oppeln
 Rożnów (Przeworno) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Rożnów (Wołczyn) in der Woiwodschaft Oppeln